Undisputed WWE Universal Championship odnosi się do obu poniższych: 
WWE Championship, męskie mistrzostwo świata brandu WWE Raw 
WWE Universal Championship, męskie mistrzostwo świata brandu WWE SmackDown

W amerykańskiej promocji wrestlingu WWE termin ten odnosi się do wrestlera, który razem posiada i broni obu mistrzostw, chociaż oba tytuły zachowują swoje indywidualne rodowody.